Juan Mochi ist der Name folgender Personen:

* Juan Mochi (Maler) (Giovanni Mochi; 1831–1892), italienischer Maler
 Juan Erasmo Mochi (eigentlich Juan Enrique Erasmo Pamies; * 1943), spanischer Sänger